De Engelse term voor gelijkspel		
Tie Yana, professioneel tafeltennisspeelster uit Hongkong
TIE Fighter, fictieve korte-afstand ruimtejager uit het Star Wars universum
Rechter Tie, Chinees ambtenaar uit de Tang-dynastie

Zie ook 
Tiebreak (doorverwijspagina)